Berta steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Bertha (Vorname) #Bekannte Namensträgerinnen
 Berta (Sprache), afrikanische Sprache
 Berta (Volk), afrikanische Volksgruppe
 Oreste Berta, argentinischer Hersteller von Rennwagen

Berta ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Berta (* 1963), Schweizer Popsängerin
 Daniel Berta (* 1992), schwedischer Tennisspieler
 Edoardo Berta (1867–1931), Schweizer Maler, Lehrer, Archäologe und Denkmalpfleger
 Jolán Maurer-Berta (* 1941), ungarische Geigerin
 József Berta (1912–1981), ungarischer Fußballspieler
 Renato Berta (* 1945), Schweizer Kameramann
 Tibor Berta (1966) römisch-katholischer Militärbischof von Ungarn
 Valentin Rudolph Berta (1849–1928), deutscher Politiker, MdL Kassel

Siehe auch:
 Bertha
 Perta